Чеченская Республика включает 364 населённых пункта, в том числе:
7 городов (в списке выделены оранжевым цветом); 
357 сельских населённых пунктов.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по 3 городам республиканского значения и 15 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 15 муниципальных районов). 

Помимо этого, в горных местностях расположены развалины старых чеченских аулов (в списке не приведены). Для населённых пунктов с чеченским населением, которые официально указаны как село, часто традиционно применяется термин аул. Выделение Конституцией Чеченской Республики в 2012 году Галанчожского и Чеберлоевского районов не привело к фактическому изменению административно-территориального устройства республики: число районов осталось 15, а не 17.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (городов) — по данным на  год.

Города республиканского значения

город Грозный (городской округ)

город Аргун (городской округ)

город Гудермес 
Город Гудермес входит в Гудермесский район и не образует отдельного городского округа.

Районы

Ачхой-Мартановский

Веденский

Грозненский

Гудермесский

Итум-Калинский

Курчалоевский

Надтеречный

Наурский

Ножай-Юртовский

Серноводский

Урус-Мартановский

Шалинский

Шаройский

Шатойский

Шелковской

См. также 
 Городские населённые пункты Чечни
 Административно-территориальное деление Чечни

Примечания 

Чечня
Списки:Чечня